Kalina – imię żeńskie
 kalina – rodzaj krzewów z rodziny piżmaczkowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych
 Kalina – część miasta Piła
 Kalina – przysiółek wsi Wyszonowice w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów
 Kalina – przysiółek wsi Malin w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Kalina – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Kalina – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Kalina – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby
 Kalina – kolonia wsi Gronowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Kalina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Kalina – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Kalina – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory
 Kalina – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze

Miejscowości poza Polską 
 Kalina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Kalina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń
 Kalina − wieś w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, w prowincji Mäetaguse
 Kalina − wieś w rejonie kamienieckim na Ukrainie

Osoby 
 Anastasija Kalina – rosyjska biathlonistka
 Andrzej Kalina – polski grafik
 Antoni Kalina – polski slawista, etnolog
 Čestmír Kalina – czechosłowacki kulomiot
 Ignatij Kalina – radziecki lekarz i urzędnik konsularny
 Jerzy Kalina – polski rzeźbiarz
 Julija Kalina – ukraińska sztangistka
 Otto Kalina – niemiecki malarz

Inne 
 Kalina – wytwórnia filmów
 Kalina – tygodnik
 Łada Kalina – samochód
 Rosła Kalina – pieśń Komorowskiego do słów Lenartowicza
 SUM-Kalina – samobieżny ustawiacz min używany w Wojskach Lądowych RP

Zobacz też 
 Kalina Górecka, Kalina Mała, Kalina Wielka, Kalina-Lisiniec, Kalina-Rędziny
 Kalinowszczyzna
 Staw Kalina